André Furtado de Mendonça (capitão) — e governador da Índia Portuguesa
André Furtado — sertanista português

Desambiguações de antropônimos